

События 
 Консулы Луций Постумий Мегелл (патриций) и Тиберий Минуций Авгурин (плебей). Триумф консулов. (По версии Т.Ливия, Тиб. Минуций умер. Вместо него консулом стал Марк Фульвий).
 Две римские армии вторглись в Маниум, разбили армию самнитов под Тиферном, взяли в плен их вождя Статия Геллия и овладели столицей самнитов Ботвианумом (Бовианом).
 Агафокл подавляет восстание в Сицилии. Мир с Карфагеном.
 305/304 — Афинский архонт-эпоним Эвксенипп.
 305—275 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Архидам IV.
 Неудачный поход Селевка в Индию. Мир Селевка с Чандрагуптой. Чандрагупта получает Пенджаб, Гедросию и Арахосию и женится на дочери Селевка. Селевк получает несколько сотен боевых слонов.
 Антигон и Деметрий организовали поход на Египет. Флот Деметрия отплыл из Газы, но был застигнут штормом, и лишь с небольшой частью судов Деметрий добрался до Касия. Антигон подошёл с войском и дошёл до берега Нила. Много солдат Антигона перебежало к неприятелю. Деметрий дважды пытался высадиться в рукавах Нила, но неудачно. Армия вынуждена была возвратиться в Сирию.
 Деметрий с флотом и большим войском отправился к Родосу и осадил город. Он подвёл к стенам огромную «Погубительницу городов», но это не привело к результату.
 Кассандр явился в Аттику и осадил Афины.

См. также

Примечания